Jméno a příjmení Karel Toman má více nositelů:

 Karel Toman (1877–1946) – český básník
 Karel Toman (malíř) (1931–2000) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Karel Toman (1921) (1921–1972) – český malíř
 Karel Toman (1889) (1889 – ?) – český malíř